Баньцяо:
 Дамба Баньцяо — плотина на реке Жухэ в уезде Биян городского округа Чжумадянь провинции Хэнань, КНР. Дамба печально известна катастрофой, произошедшей 8 августа 1975 года.
 Баньцяо (станция метро) — станция линии Баньнань Тайбэйского метрополитена